Князь Андре́й Анато́льевич Лоба́нов-Росто́вский (5 мая 1892 — 17 февраля 1979) — русский офицер, участник Первой мировой войны и Белого движения, историк, советолог, профессор Мичиганского университета.

Биография 
Родился в Иокогаме в семье дипломата князя Анатолия Григорьевича Лобанова-Ростовского (1859—1907), внука сенатора князя Алексея Александровича (1787—1848). Дед по материнской линии — Александр Ризо-Рангабе, посол греческого короля при петербургском дворе.

Окончил лицей в Ницце. В 1913 году вернулся в Россию, поступил в Императорское училище правоведения, но с началом Первой мировой войны был мобилизован в армию.

Служил в лейб-гвардии Сапёрном батальоне, имел чин поручика (по другим данным — капитана). Сражался в Галиции и Польше, позднее — в составе Русского экспедиционного корпуса — на Салоникском фронте, был награждён несколькими орденами. После Брест-Литовского мирного договора, не желая предавать Союзников, поступил добровольцем во французскую армию, до Компьенского перемирия воевал в секторе Нанси.

Весной 1919 приехал в Крым, участвовал в Гражданской войне в составе ВСЮР. В следующем году был эвакуирован в Югославию.

Эмигрировал во Францию. Окончил Школу политических наук в Париже (1923). В 1922 году вступил в парижскую масонскую ложу «Астрея» № 500 Великой ложи Франции. В 1924 году переехал в Лондон, работал иностранным корреспондентом в банке Barings Bank. Также преподавал на славянском отделении Лондонского университета, Королевском институте международных отношений.

В 1930 году уехал в США, в 1936 принял американское гражданство. Продолжил академическую карьеру: был лектором, помощником профессора (assistant professor), адъюнкт-профессором (associate professor), профессором в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В 1945 году был избран профессором Мичиганского университета. Читал курсы по общеевропейской истории и истории России. Также читал лекции в университетах Беркли, Вайоминга, Миннесоты и Стэнфорда.

С 1930-х годов интересовался психическими исследованиями, состоял членом , читал лекции по парапсихологии.

В 1935 году опубликовал мемуары о Первой мировой войне и революции «The grinding mill: reminiscences of war and revolution in Russia, 1913—1920». Был знаком с генеалогом-эмигрантом Л. М. Савёловым:

Недавно я познакомился с князем Лобановым-Ростовским, он профессор в ближайшем к нам университете, здесь культурных людей приходится искать днём с фонарём, я боюсь, что видеться с ним придётся очень редко, а может быть и совсем не придётся.

В 1961 году вышел в отставку, через год был избран почётным профессором истории Мичиганского университета. Продолжал выступать с публичным лекциями о русской истории и мировой политике.

Публикации 
Опубликовал более 40 книг и статей, включая книгу «Россия и Азия» (1933), публикации в «Slavonic Review» и «Russian Review». Наиболее значительной работой Лобанова-Ростовского считается двухтомный труд об истории русской дипломатии в Европе (Russia and Europe: 1789—1825 и Russia and Europe: 1825—1878).

Архив князя Лобанова-Ростовского находится в Гуверовском институте.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст.;
 Орден Святого Станислава 3-й ст.;
 Орден Святой Анны 3-й ст.;
 Орден Святого Станислава 2-й ст.;
 Орден Святой Анны 2-й ст.;
 Орден Святого Владимира 3-й ст.

Семья 
В 1927 году женился на Грейс Шоу Поуп. Их сыновья: Игорь и Олег.

Вторым браком (1958) был женат на Мэри Маргарет Конклинг, дети от этого брака:
 Марина
 Сергей (р. 1960), профессор английского языка в колледже Кенион.

Сочинения 
 Russia and Asia, Macmillan New York 1933, p. 334.
 The Grinding Mill: Reminiscences of War and Revolution in Russia 1913—1920, Macmillan New York 1935, p. 163.
 Russia and Europe: 1789—1825. Durham, Duke University Press, 1947.
 Russia and Europe: 1825—1878. Ann Arbor, The George Wahr Publishing Co., 1954.

Примечания

Источники 
 С. В. Волков Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога М.: Русский путь, 2002. С. 286.
 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. Том 4. Л — М. М.: «Пашков дом», 1999. — С. 192.
 Русские в Северной Америке. Е. А. Александров. Хэмден (Коннектикут, США) — Сан-Франциско (США) — Санкт-Петербург (Россия), 2005 — С. 313.

Ссылки 
 Профиль на сайте исторического факультета Мичиганского университета
 Сведения об архиве князя Лобанова-Ростовского в Гуверовском институте

Андрей Анатольевич
Выпускники Института политических исследований
Военнослужащие экспедиционного корпуса Русской армии во Франции и Греции
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в США
Преподаватели Лондонского университета
Историки США
Масоны ВЛФ